Vălari se poate referi la:
Vălari, Gorj
Vălari, Hunedoara